Жуан Пинту:
 Пинту, Жуан Домингуш (Жуан Пинту I, 1961) — португальский футболист.
 Виейра Пинту, Жуан (Жуан Пинту II, 1971) — португальский футболист.
 Пинту, Жуан Оливейра (1971) — португальский футболист.
 Пинту Томе, Жуан Мануэл (1973) — португальский футболист.